

Sigle 
 Tanzania Labour Party  – partito politico della Tanzania
 Tension-leg platform  – una tipologia di piattaforma petrolifera di produzione per alti fondali
 Thread level parallelism  – parallelismo a livello di thread
 Transient lunar phenomenon  – fenomeno lunare transiente

Codici 
 TLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tumolbil (Papua Nuova Guinea)
 tlp – codice ISO 639-3 della lingua totonaca di Filomeno Mata-Coahuitlán